Стецюра — фамилия. Известные носители:

 Стецюра, Елена Ивановна (род. 1963) — советская и украинская легкоатлетка.
 Стецюра, Николай Васильевич (1898—1942) — советский партийный деятель.